Elmir Asani – calciatore serbo
 Jasir Asani – calciatore macedone naturalizzato albanese